Чýрка означает:
 Чурка — дрова: круглый короткий отрезок дерева, колющийся на поленья.

Фамилии 
Чурка (фамилия) — венгерская фамилия.
  — венгерский режиссёр, драматург, ультраправый политик, старший брат Ласло Чурки.
  — венгерский драматург, режиссёр, младший брат Иштвана Чурки.
 Густаво Чурка () — аргентинский продюсер.

Населённые пункты 
 Чурка — село в южной Болгарии, Смолянской области.
 Чурка () — городок в Перу.

Примечания